AFC:
 AFC () — осьовий компресор в ГТУ.
 AFC () — конвертер повітряного потоку.
 AFC () — найменування ряду військових нагород, см. Хрест Військово-повітряних сил (значення).
 AFC () — лужний паливний елемент.
 AFC () — Американська футбольна конференція.
 AFC () — підрахунок антральних фолікулів, найменування медичного методу діагностики.
 AFC () — Азіатська конфедерація футболу.
 AFC () — Австралійський повітряний корпус, найменування військово-повітряних підрозділів Австралії в 1914–1921 рр..
 AFC () — автоматичне підстроювання частоти.
 AFC () — середні постійні витрати (середні постійні витрати, середні фіксовані витрати).

Див. також 
 АФК

Багатозначні терміни